Ouellette ist der Familienname folgender Personen:

 André Ouellette (1913–2001), US-amerikanisch-kanadischer Geistlicher und römisch-katholischer Bischof von Mont-Laurier
 Barb Broen Ouellette (* 1964), kanadische Beachvolleyballspielerin
 Bella Ouellette (1886–1945), kanadische Schauspielerin
 Caroline Ouellette (* 1979), kanadische Eishockeyspielerin
 Gerald Ouellette (Joseph Raymond Gerald Ouellette; 1934–1975), kanadischer Sportschütze
 Gerry Ouellette (Gerald Adrian Ouellette; * 1938), kanadischer Eishockeyspieler
 Madeleine Ouellette-Michalska (* 1930), kanadische Autorin
 Mike Ouellette (* 1982), kanadischer Eishockeyspieler
 Rose Ouellette (1903–1996), kanadischer Komikerin, Schauspielerin und Sängerin

Sonstiges:
 Ouellette Island, Insel im Palmer-Archipel, Antarktis

Siehe auch:
 Ouellet